James Milne ist der Name folgender Personen:

* James Milne (Mathematiker) (* 1942), neuseeländischer Mathematiker
 James F. Milne (* 1950), US-amerikanischer Politiker und Anwalt